



Місто 
 Баранівка — Житомирська область, Звягельський район.

Села 
 Баранівка — Донецька область, Покровський район
 Баранівка — Житомирська область, Коростенський район (до 2020 року — Малинський)
 Баранівка — Полтавська область, Миргородський район (до 2020 року — Шишацький)
 Баранівка — Сумська область, Шосткинський район (до 2020 року — Глухівський)
 Баранівка — Тернопільська область, Тернопільський район (до 2020 року — Бережанський)
 Баранівка — Харківська область, Богодухівський район (до 2020 року — Золочівський)
 Баранівка — Хмельницька область, Хмельницький район (до 2020 року — Ярмолинецький)
 Баранівка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район (до 2020 року — Семенівський)

Колишні населені пункти 
 Баранівка — колишній хутір, Житомирська область, Барашівський район

Села:
 Баранівка — Вітебська область, Вітебський район
 Баранівка () — Мінська область, Борисовський район
 Баранівка () — Мінська область, Червенський район